Гра Ендера — науково-фантастична книга Орсона Скотта Карда
 Гра Ендера (2013) — екранізація з Орсона Скотта Карда
Твори Орсона Скотта Карда